Rauvanjärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Rauvonjärvi, sjö, Norra Karelen, 
 Rauvanjärvi (sjö i Kajanaland), 
 Rauvanjärvi (sjö, lat 63,53, long 25,50), 
 Rauvanjärvi (sjö i Norra Savolax), 
 Rauvanjärvi (sjö i Norra Karelen), 

Robotskapade Finlandförgreningar